Sagana, un genre d'araignées
Sagana, une ville au Kenya